Маній Ацилій Авіола () — преномен, номен і когномен декількох діячів Стародавнього Риму з патриціанського роду Ациліїв, його гілки «Авіола», які жили у часи Римської імперії.
 Маній Ацилій Авіола — консул 54 року.
 Маній Ацилій Авіола — консул-суфект 82 року.
 Маній Ацилій Авіола — консул 122 року.
 Маній Ацилій Авіола — консул 239 року.

Ацилії